Monomyces är ett släkte av koralldjur. Monomyces ingår i familjen Flabellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Monomyces